Грабовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грабовка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Грабовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Грабовка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Грабовка — деревня в Ромодановском районе Мордовии.

Украина 
 Грабовка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Грабовка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Грабовка — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Грабовка — село в Куликовском районе Черниговской области.
 Грабовка — село в Репкинском районе Черниговской области.